Jméno a příjmení František Koucký se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Koucký (kněz) (1881–1962) – český římskokatolický kněz a probošt litoměřické kapituly
 František Koucký (konstruktér) (1907–1994) – český konstruktér zbraní
 František Koucký (námořník) (1894–1918) – český námořník rakousko-uherské armády, popravený v roce 1918 za účast ve vzpouře
 František Koucký (hudebník) – český klávesista, bývalý člen rockové skupiny Hentai Corporation